

Editoria 
Società Anonima Editrice Vecchi – casa editrice italiana
Vecchi Editore – casa editrice italiana

Musica 
 Vecchi – singolo dei Giorgieness del 2018

Persone
Augusto Vecchi – illustratore, scrittore ed editore italiano
Augusto Vittorio Vecchi o Vecchj, conosciuto con lo pseudonimo di Jack la Bolina – storico, scrittore e marinaio italiano
Candido Augusto Vecchi – storico, patriota e militare italiano
Davide Vecchi – giornalista e saggista italiano
Eligio Vecchi – calciatore e allenatore di calcio italiano
Ernesto Vecchi – vescovo cattolico e scrittore italiano
Ferruccio Vecchi – scultore e attivista italiano
Francesco Vecchi – giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano
Giovanni Vecchi – generale italiano
Gisberto Vecchi – partigiano italiano
Ilo Vecchi – calciatore italiano
Irene Vecchi – schermitrice italiana
Lotario Vecchi – editore e fumettista italiano
Luca Vecchi – politico italiano
Luciano Vecchi – uomo politico italiano
Mario Vecchi – ex judoka italiano
Massimo Vecchi – bassista e cantante italiano
Natale Vecchi – lottatore italiano
Orazio Vecchi – compositore e musicista italiano
Paolo Vecchi – ex pallavolista italiano
Raimondo Vecchi – allenatore di pallacanestro italiano
Stefano Vecchi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
William Vecchi – calciatore italiano

Pagine correlate
De Vecchi